FBC Panthers Liberec je liberecký florbalový klub.

Tým Muži A hraje Divizi. V sezónách 2015/16 a 2016/17 hrál Národní ligu (třetí nejvyšší florbalovou soutěž).

Historie 
Klub FBC Panthers Liberec byl založen na jaře roku 1999 pod původním názvem FBC Orli Liberec, pod kterým působil následujících šest let. První sezóna začala na podzim roku 1999 a klub se umístil ve středu tabulky. Na jaře roku 2005 se vedení klubu rozhodlo vstoupit pod organizaci Sokol, od té doby klub vystupoval pod názvem TJ Sokol Liberec 1, a to až do konce sezóny 2009/10. V roce 2010 se rozhodlo o vystoupení ze Sokolu a byl založen tým FBC Panthers Liberec, při té příležitosti byl do soutěže přihlášen i nově vzniklý B-tým.

Historické názvy 
 1999 – FBC Orli Liberec
 2005 – TJ Sokol Liberec 1
 2010 – FBC Panthers Liberec

Tým mužů

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil oddílu na webu Českého florbalu 

Liberec, Panthers
Liberec, Panthers
Sportovní kluby v Liberci
Florbal v Liberci